A 2015-ös Formula Renault 3.5-szezon volt a széria tizenegyedik évada. A szezon április 25.-én rajtolt és október 18.-án fejeződött be.

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

Eredmények

Versenyzők 
Pontozás:

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Konstruktőrök 
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Jegyzetek

Formula V8 3.5